pięknotka – rodzaj krzewów z rodziny jasnotowatych
 pięknotka – rodzaj roślin zielnych z rodziny astrowatych